Die DDR-Juniorenliga 1980/81 war die fünfte Spielzeit der 1976 eingeführten Juniorenliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 16/17 auf dem Gebiet der DDR. Den 33. Juniorenmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich die SG Dynamo Dresden, die nach 1962 und 1972 zum dritten Mal zu Meisterehren kamen.


Teilnehmer und Modus 
An der Juniorenliga der Altersklasse (AK) 16/17 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellte SG Dynamo Dresden teil. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 17. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1963) An 20 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Juniorenmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Absteiger gab es in dieser Spielklasse nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

DDR-Juniorenmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1980
Fußballsaison 1980/81